Михаи́л Ю́рьевич Лобу́хин (род. 14 марта 1984, Ленинград, СССР) — российский артист балета, солист Мариинского театра в 2007—2010 годах, с 2010 года — премьер Большого театра. Заслуженный артист России (2018).

Биография 
Родился 14 марта 1984 года в Ленинграде.

В  году с отличием окончил Академию русского балета имени А. Я. Вагановой (класс профессора Бориса Брегвадзе), после чего был принят в балетную труппу Мариинского театра. Исполнял сольные партии, в 2007 году был выдвинут на положение солиста.

В январе  года перешёл работать в Большой театр. Вскоре после этого на некоторое время был вынужден прервать свою карьеру из-за полученной травмы. Сначала работал с педагогом Михаилом Лавровским, затем его репетитором стал Юрий Петухов.

Помимо Большого театра участвовал в проектах Андриса Лиепа «Русские сезоны XXI века», в рамках которого стал первым исполнителем партии Виконта де Божанси в балете «Павильон Армиды» (режиссёр-постановщик А. Лиепа, хореограф Ю. Сморигинас, премьера состоялась в 2009 году в Москве, на сцене Кремлёвского дворца съездов) а также главной партии в «Половецких плясках» из оперы А. Бородина «Князь Игорь» (премьера состоялась в 2011 году в Париже, на сцене Театра Шанз-Элизе).

Много гастролирует по России, в странах Азии, Европы и Южной Америки.

Семья 
Жена — Яна Селина, балерина, вторая солистка Мариинского театра.

Репертуар

Мариинский театр 

 Али, Ланкедем, Конрад («Корсар» А. Адана, хореография М. Петипа в редакции П. Гусева)
 Солор («Баядерка» Л. Минкуса, хореография М. Петипа в редакции В. Пономарева и В. Чабукиани)
 па де труа («Лебединое озеро» П. Чайковского, хореография М. Петипа, Л. Иванова в редакции К. Сергеева)
 вариация («Раймонда» А. Глазунова М. Петипа в редакции К. Сергеева)
 Базиль («Дон Кихот» Л. Минкуса, хореография М. Петипа, А. Горского)
 Вацлав («Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева, хореография Р. Захарова)
 Трубадур, Ромео («Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, хореография Л. Лавровского)
 Али-Батыр («Шурале» Ф. Яруллина, хореография Л. Якобсона)
 Юноша («Ленинградская симфония» на музыку Д. Шостаковича, хореография И. Бельского)
 Ферхад («Легенда о любви» А. Меликова, хореография Ю. Григоровича)
 Аполлон («Аполлон» И. Стравинского, хореография Дж. Баланчина)
 заглавная партия («Блудный сын» С. Прокофьева, хореография Дж. Баланчина)
 солист Allegro vivace («Симфония до мажор» на музыку Ж. Бизе, хореография Дж. Баланчина)
 солист («Ballet Imperial» на музыку П. Чайковского, хореография Дж. Баланчина)
 солист («Тема с вариациями» на музыку П. Чайковского, хореография Дж. Баланчина)
 Сангвиник («Четыре темперамента» П. Хиндемита, хореография Дж. Баланчина)
 солист («Steptext» на музыку Т. Уилемса, хореография У. Форсайта)
 солист («Там, где висят золотые вишни» на музыку Т. Уилемса, хореография У. Форсайта)
 Турецкий жених («Волшебный орех» С. Слонимского, хореография Д. Пандурски)
 Паук («Весна священная» И. Стравинского, хореография Д. Пандурски)
 солист («Reverence» на музыку Г. Брайарса, хореография Д. Доусона)
 Дафнис («Дафнис и Хлоя» М. Равеля, хореография К. Симонова)
 Господин Журден («Мещанин во дворянстве» на музыку Р. Штрауса в постановке Н. Дмитриевского)
 солист («Ринг», музыка группы «2H Company», хореография А. Мирошниченко)
 Принц («Золушка» С. Прокофьева в постановке А. Ратманского)
 Иван-дурак («Конек-Горбунок» Р. Щедрина, хореография А. Ратманского)
 солист («Для четверых»/«For Four» на музыку Ф. Шуберта, хореография К. Уилдона) — в рамках VIII Международного фестиваля балета «Мариинский»

Большой театр 

2010
 Базиль («Дон Кихот» в ред. А. Фадеечева)
 Тибальд («Ромео и Джульетта» в постановке Ю. Григоровича)
 Солор («Баядерка» Л. Минкуса, хореография М. Петипа в редакции Ю. Григоровича)
 Спартак («Спартак» А. Хачатуряна, хореография Ю. Григоровича)
 па де де («Herman Schmerman» Т. Виллемса, хореография У. Форсайта)

2011
 Петр («Светлый ручей» Д. Шостаковича в постановке А. Ратманского)
 Филипп («Пламя Парижа» Б. Асафьева в постановке А. Ратманского с использованием хореографии В. Вайнонена)

2012
 Конрад («Корсар» А. Адана, хореография М. Петипа, постановка и новая хореография А. Ратманского и Ю. Бурлаки)
 Артынов («Анюта» на музыку В. Гаврилина, хореография В. Васильева)
 Тореро («Кармен-сюита» на музыку Ж. Бизе — Р. Щедрина, хореография А. Алонсо)
 Абдерахман («Раймонда» А. Глазунова, хореография Ю. Григоровича)
 Иван Грозный («Иван Грозный» на музыку С. Прокофьева, хореография Ю. Григоровича)

2013
 Граф Альберт («Жизель» А. Адана, хореография Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа в редакции Ю. Григоровича, в редакции В. Васильева)
 Щелкунчик-принц («Щелкунчик» П. Чайковского, хореография Ю. Григоровича)

2014
 Гастон Рье («Дама с камелиями» на музыку Ф. Шопена, хореография Дж. Ноймайера) — первый исполнитель в Большом театре

2015
 Клавдий («Гамлет» на музыку Д. Шостаковича в постановке Д. Доннеллана и Р. Поклитару)
 Печорин («Герой нашего времени» И. Демуцкого, часть «Бэла», хореография Ю. Посохова, режиссёр К. Серебренников)

Награды и премии 
 2002 — лауреат I премии Международного балетного конкурса Vaganova-prix
 2008 — премия «Золотой софит» (в номинации «Лучший актёрский ансамбль в балетном спектакле»)

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте Государственного Кремлёвского дворца съездов
 Информация на сайте Балетоман
 Встреча с Михаилом Лобухиным

Артисты балета — лауреаты премии «Золотой софит»